Dancing Shoes () — третий студийный альбом шведской певицы September (Петра Марклунд), выпущенный в 2007 году на лейбле Catchy Tunes. Альбом достиг 12 места в чарте Швеции и 19 в Польше.

С альбома было выпущено три сингла: «Cry for You», «Can’t Get Over», «Until I Die». «Cry for You» был включён на предыдущий альбом, но его обновлённая версия была выпущена в качестве заглавного сингла.

В 2008 году альбом был номинирован на премию «Грэммис» как лучший танцевальный альбом.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Петры Марклунд